Вальдезер () — благородная семья, которая была родом из места в районе Анхальта.

Родовой резиденцией был замок Вальдезер недалеко от города Дессау, который впервые упоминается в документе 1212 года. Один из этих графов, а также его дочь Адельхайда упоминаются в легенде «Странствующая дева в Вальдерзее». Насколько далеко простирались владения графов Вальдезеров, которые они получили в качестве феодального владения от Асканиев, неизвестно. Дворянский род пресекся в начале 15 века, но долгое время не владел родовым поместьем. Дама из семьи фон Вальдезер была замужем за Отто фон Шлихтингом из министерской семьи фон Шлихтинг, построившей замок Рослау в 12 веке. Он заявил об отказе от всех полученных феодальных владений в пользу своих господ, князей Ангальта. С этим графство Вальдезер вернулось к князьям Анхальта.

15 октября 1786 года незаконнорожденный сын Франц был возведен в прусское дворянство герцогом Леопольдом III Фридрихом Францем и получил титул графа фон Вальдерзее на основе старого дворянства.

Герб Вальдезеров состоял из шести полей красного и желтого цветов, шести флагов и трех пучков и листьев. Он был интегрирован в измененной форме с четырьмя полями принцем Иоахимом Эрнстом в герб князей Анхальт.

Члены рода 
Иоганн фон Вальдезер, кавалер Тевтонского ордена.

Дитрих фон Вальдезер

Генрих фон Вальдезер

Конрад фон Вальдезер

Герман фон Вальдезер

Примечания 

Дворянские роды Германии